

Persones 
 Barack Obama, president dels Estats Units d'Amèrica.
 Ricardo Mangue Obama Nfubea, polític equatoguineà.

Localitats 
 Obama (ciutat), ciutat de la prefectura de Fukui, al Japó
 Obama (poble), antic poble de la prefectura de Nagasaki, al Japó

Cognoms 
 Obama, Ohama o Kohama, cognoms japonesos escrits tots ells 小浜
 Obama, cognom africà de la família de grups ètnics Luo